Nso peut désigner :
 les Nso, une population du Cameroun ;
 le nso ou lamnso', une langue des Grassfields ;
 NSO Group, une entreprise israélienne développant des outils de surveillance et d'espionnage ;
 le sotho du Nord, langue bantoue d'Afrique australe, selon la norme ISO 639 des codes de langues.

Voir aussi